

Toponymie

 Feliksin est un village de la voïvodie de Lublin 
 Feliksin est un village de la voïvodie de Mazovie